Las Adjuntas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Adjuntas, San José Iturbide, 
 Las Adjuntas, Durango, 
 Las Adjuntas, Manuel Doblado, 
 Las Adjuntas, Hidalgo, 
 Las Adjuntas, Querétaro Arteaga, 

Robotskapade Mexikoförgreningar